|-
| (17901) 1999 FT25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17902 Брітбейкер (Britbaker)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17903) 1999 FS27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17904 Аннекупал (Annekoupal)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17905 Кабтаму (Kabtamu)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17906) 1999 FG32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17907 Денієлґюд (Danielgude)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17908 Кріскую (Chriskuyu)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17909 Ніхілшукла (Nikhilshukla)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17910 Ман'ян (Munyan)||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17911) 1999 FF41||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17912) 1999 FV44||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17913) 1999 FT52||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17914 Джоанлі (Joannelee)||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17915) 1999 GU||1999 GU||5 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (17916) 1999 GZ3||||10 квітня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 17917 Картан (Cartan)||||15 квітня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (17918) 1999 GE6||||14 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 17919 Лікандро (Licandro)||||9 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17920 Зарнецкі (Zarnecki)||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17921 Альдеобалдія (Aldeobaldia)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17922) 1999 GS13||||12 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17923) 1999 GY16||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17924) 1999 GA17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17925 Дугвайнберґ (Dougweinberg)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17926 Джеймсву (Jameswu)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17927 Гошал (Ghoshal)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17928 Нойвірт (Neuwirth)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17929) 1999 GQ21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17930 Кеннетхотт (Kennethott)||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17931) 1999 GA27||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17932 Вішванатан (Viswanathan)||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17933 Харагучі (Haraguchi)||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17934 Делеон (Deleon)||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17935 Вінговард (Vinhoward)||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17936 Нілус (Nilus)||||24 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (17937) 1999 HO4||||16 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17938 Тамсендрю (Tamsendrew)||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17939) 1999 HH8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17940) 1999 JK2||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 17941 Горбатт (Horbatt)||||6 травня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| 17942 Вайтреббіт (Whiterabbit)||||11 травня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (17943) 1999 JZ6||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (17944) 1999 JF7||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 17945 Хавасс (Hawass)||||14 травня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (17946) 1999 JC9||||7 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (17947) 1999 JV10||||9 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (17948) 1999 JQ15||||12 травня 1999||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (17949) 1999 JA18||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17950 Гровер (Grover)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17951 Фенска (Fenska)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17952 Фолсом (Folsom)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17953) 1999 JB20||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17954 Гопкінс (Hopkins)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17955 Седранськ (Sedransk)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17956 Ендрюленуар (Andrewlenoir)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17957) 1999 JE29||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17958 Шооф (Schoof)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17959 Кеміеріксон (Camierickson)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17960 Лібератор (Liberatore)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17961 Маріягородниськи (Mariagorodnitsky)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17962 Ендрюгеррон (Andrewherron)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17963 Фондерхейдт (Vonderheydt)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17964) 1999 JY41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17965 Бродерсен (Brodersen)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17966) 1999 JS43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17967 Бакемпбелл (Bacampbell)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17968) 1999 JX46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17969 Труонг (Truong)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17970 Палепу (Palepu)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17971 Семюелхауелл (Samuelhowell)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17972 Ассіона (Ascione)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17973) 1999 JP51||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17974) 1999 JL52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17975) 1999 JB53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17976 Шульман (Schulman)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17977) 1999 JR54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17978) 1999 JS54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17979) 1999 JS55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17980 Ваншейк (Vanschaik)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17981) 1999 JZ56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17982 Симакміллан (Simcmillan)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17983 Бурместер (Buhrmester)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17984 Ахантоніолі (Ahantonioli)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17985) 1999 JC62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17986) 1999 JF62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17987) 1999 JQ62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17988 Джоансе (Joannehsieh)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17989) 1999 JE64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17990) 1999 JK64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17991 Джошуаеґан (Joshuaegan)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17992 Япеллеґріно (Japellegrino)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17993 Клюзінг (Kluesing)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17994) 1999 JF70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17995 Джолінефен (Jolinefan)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17996) 1999 JQ75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17997) 1999 JN78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17998) 1999 JN80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17999) 1999 JO80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (18000) 1999 JX80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

17900